

Patronyme 

  (1612-1691), médecin personnel de la reine Marguerite de Valois
 Camille Falconet (1671-1762), médecin, érudit et archiâtre français ;
 Étienne Maurice Falconet (1716-1791), sculpteur français ;
 Pierre-Étienne Falconet (1749-1791), fils du précédent, peintre et graveur français.

Toponyme 

 Rue Falconet, voie française de Paris  ;
 Rue Falconet, voie française de Nantes.